Marc Aureli Cota, magistrat romà i ambaixador el .
 Marc Aureli Cota, llegat de Luci Corneli Escipió el .
 Marc Aureli Cota, cònsol el .
 Marc Aureli Cota, fill de l'anterior.
 Marc Aureli Cota Messal·lí, amic íntim de l'emperador Tiberi.